Unihockey en Floorball Club Utrecht, kortweg UFC Utrecht, is een Nederlandse floorballclub uit Utrecht. UFC Utrecht werd opgericht op 20 mei 1998 onder de naam Sticky Fingers en is daarmee een van de oudste floorballverenigingen van Nederland. UFC Utrecht is tevens de grootste floorballvereniging van Nederland met circa 250 leden. UFC Utrecht komt uit in de Eredivisie en Eerste Divisie bij de heren en de Eredivisie bij de dames.

Erelijst
 Kampioen Tweede Divisie: 2007/2008

Nederlandse floorballclub
Sportvereniging in Utrecht (stad)